Rivendicazione territoriale – dichiarazione legale di desiderato controllo di un'area
 Azione di rivendicazione – nel diritto, azione per far valere il diritto di proprietà
 La Rivendicazione – storica rivista anarchica italiana